Une bonne farce avec ma tête est un film de Georges Méliès sorti en 1904 au début du cinéma muet.

Synopsis

Article connexe 
 Filmographie de Georges Méliès

Lien externe 
 

Court métrage français
Film muet français
Film français sorti en 1904
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès